

Geografia

Francja 
 Thun-l’Évêque – gmina
 Thun-Saint-Amand – gmina
 Thun-Saint-Martin – gmina

Szwajcaria 
 Thun – okręg (Verwaltungskreis) w kantonie Berno
 Thun – gmina w kantonie Berno, w okręgu Thun
 Thun – stacja kolejowa w Thun
 Thun – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno
 Jezioro Thun w kantonie Berno

Osoby 
 Franz von Thun und Hohenstein – austro-węgierski polityk
 Friedrich von Thun – austriacki aktor
 Gabriela von Thun und Hohenstein – austriacka filantropka
 Guidobald von Thun – niemiecki kardynał
 Johann Ernst Reichsgraf von Thun – austriacki duchowny
 Karl-Heinz Thun – niemiecki żeglarz
 Leopold Leonhard Raymund von Thun und Hohenstein – czeski biskup
 Leopold von Thun und Hohenstein – austriacki mąż stanu
 Max von Thun – niemiecki aktor
 Róża Thun – polska publicystka
 Stanisław Thun – polski podpułkownik
 Tadeusz de Thun – polski polityk

Inne 
 Arena Thun – stadion piłkarski w Szwajcarii
 FC Thun – szwajcarski klub piłkarski
 Thun – lotnisko (ICAO LSZW)
 Thun – pomorski ród
 Thun – szwajcarski ród
 Thun AG – włoskie przedsiębiorstwo
 Wacker Thun – szwajcarski klub piłki ręcznej
 Thun – zamek

Zobacz też 
 Thun und Hohenstein
 Toon
 TUN